Ágnes Salamon ist der Name folgender Personen:

* Ágnes Salamon (Archäologin) (1923–1986), ungarische Archäologin
 Ágnes Salamon (Ruderin), ungarische Ruderin